El municipio de Pike (en inglés: Pike Township) es un municipio ubicado en el condado de Coshocton en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 638 habitantes y una densidad poblacional de 10,02 personas por km².

Geografía 
El municipio de Pike se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 63.65 km², de la cual 63,65 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 638 personas residiendo en el municipio de Pike. La densidad de población era de 10,02 hab./km². De los 638 habitantes, el municipio de Pike estaba compuesto por el 97,65 % blancos, el 0,63 % eran afroamericanos, el 0,47 % eran amerindios, el 0,16 % eran asiáticos y el 1,1 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,94 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Véase también 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Coshocton